Captain Blood (roman), een roman uit 1922 van de Italiaans-Engelse auteur Rafael Sabatini
Captain Blood (1924), een Amerikaanse film uit 1924 onder regie van David Smith, gebaseerd op de roman
Captain Blood (1935), een Amerikaanse film uit 1935 onder regie van Michael Curtiz, gebaseerd op de roman